Здењек Витек (, Врхлаби 25. јул 1977) је чешки репрезентативац у биатлону.

Његово највеће достигнуће је бронзана медаља на Светском првенству 2003. у Ханти-Мансијску. Био је и европски првак у појединачној трци на Првенству Европе 2000. у Закопану и трећи са штафетом на 2008. у Нове Мјесто у Моравској. У 2004. постао је светски првак у спринту и потери на Летњем првенству света у биатлону у Словачкој.

Резултати

Пласман на ЗОИ

Пласман на Светским првенствима 

Легенда:П = појединачно, С = спринт, По = потера, М = Масовни старт = масовни старт, Ш = штафета, МШ = мешовита штафета, нз = није завршио трку, х = дисциплина није била на програму

Спољашње везе 

 Профил на сајту ИБУ

Рођени 1977.
Чешки биатлонци
Биатлонци на Зимским олимпијским играма 1998.
Чешки олимпијци на Зимским олимпијским играма 1998.
Биатлонци на Зимским олимпијским играма 2002.
Чешки олимпијци на Зимским олимпијским играма 2002.
Биатлонци на Зимским олимпијским играма 2006.
Чешки олимпијци на Зимским олимпијским играма 2006.
Биатлонци на Зимским олимпијским играма 2010.
Чешки олимпијци на Зимским олимпијским играма 2010.